Mistrzostwa Bośni i Hercegowiny w Lekkoatletyce 2010 – zawody lekkoatletyczne, które odbył się 5 i 6 czerwca w Sarajewie.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 

2010 w lekkoatletyce
2010
Sport w Sarajewie